Секель — фамилия:
 Секель Золтан (8 декабря 1903 — 5 октября 2001) — венгерский скрипач, почётный профессор Музыкальной академии Ференца Листа.
 Секель Тибор (14 февраля 1912 — 23 сентября 1988) — югославский (хорватский) журналист, исследователь, писатель и юрист.
 Секель Ханс (Secelle Hans) — бельгиец, первый чемпион Европы по сёги (1985).
Другое:
 Старославянское название клитора.